Aardrijkskunde
Domein Bovy, park in het Belgische dorp Bolderberg, voormalig domein van Joseph Bovy

Merknaam
 Bovy, historisch Belgisch wapen-, fiets-, auto-, vrachtauto- en motorfietsmerk

Personen met de achternaam Bovy
 Auguste Baud-Bovy (1848-1899), Zwitsers kunstschilder
 Berthe Bovy (ook wel: Betty Bovy) (1887–1977), Belgische actrice
 Charles Samuel Bovy-Lysberg (1821-1873), Zwitsers pianist en componist
 Joseph Bovy (1810-1879), Belgisch politicus
 Gustave Serrurier-Bovy (1858-1910), Belgisch meubelontwerper
 Théophile Bovy (1863-1937), Belgisch schrijver en voorman van de Waalse beweging
 Vina Bovy (1900-1983), Belgisch zangeres
 Yannick Bovy, Belgisch zanger